

Musica
Etnica – gruppo musicale italiano
Etnica – festival musicale dedicato alla musica etnica
Musica etnica – espressione che indica i generi di musica che si collocano al di fuori degli schemi "standard" della pop music o della musica classica occidentali, utilizzando qualche tipo di componente etnico, cioè esplicitamente riconducibile a una determinata etnia, popolazione o cultura

Altro 
Etnica o Ethnica (traslitterazione di ) – lexicon geografico compilato da Stefano di Bisanzio nel VI secolo d.C.
Etnico – in onomastica, il nome o aggettivo che descrive come vengono chiamati gli abitanti di un'area geografica o di un insediamento urbano

Altri progetti